Catherine Bellis si è aggiudicata la prima edizione del torneo battendo in finale Zhang Shuai col punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie 

  Zhang Shuai (finale)
  Nicole Gibbs (primo turno)
  Maria Sakkarī (primo turno)
  Catherine Bellis (campionessa)

  Sabine Lisicki (quarti di finale, ritirata)
  Evgenija Rodina (semifinale)
  Sara Sorribes Tormo (quarti di finale)
  Samantha Crawford (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Hawaii Open 2016
WTA Challenger Tour 2016